ZR1 steht für:
 Modellvariante der Corvette C6, siehe Corvette C6 #C6 ZR1 (2009–2013)
 Modellvariante der Corvette C7, siehe Corvette C7 #C7 ZR1 (ab 2018)

ZR-1 steht für:
 USS Shenandoah (ZR-1), US-amerikanisches Starrluftschiff (1923–1925)
 Modellvariante der Corvette C3 (1970–1972)
 Modellvariante der Corvette C4, siehe Corvette C4 #C4 ZR-1 (1990–1995)

Abkürzung